Blackpool FC (celým názvem: Blackpool Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v přímořském městě Blackpool v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1887. V roku 1896 přistoupil do profesionální Football League, znovu do této soutěže přistoupil v roce 1900. Od sezóny 2017/18 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou oranžová a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bloomfield Road s kapacitou 16 616 diváků.

Historie 

Klub byl založen roku 1887 a od roku 1896 hraje v anglických ligových soutěžích.

Do roku 1930 hrál v druhé anglické divizi, kdy si prvenstvím zajistil postup do nejvyšší soutěže. Zde strávil 3 sezóny, dvakrát se zachránil na poslední nesestupových pozicích. Potřetí se mu to ale již nepodařilo, a tak v roce 1933 sestoupil.

Zpět se vrátil o 4 roky později a s přestávkou vynucenou druhou světovou válkou zde zůstal 30 let. Klub se v těchto letech pravidelně umisťoval v horní polovině ligy. V roce 1951 skončil na 3. pozici s desetibodovým odstupem na vedoucí Tottenham a FA Cupu se dostal do finále, kde podlehl Newcastlu United 0:2. Pohár zdvihli hráči Blackpoolu až v roce 1953 po hattricku Stana Mortensena a obratu z 1:3 na 4:3. Dokonce na druhém místě skončil v roce 1956, když ale ztratil 11 bodů na Manchester United. O rok později uhájil 4. pozici.

Jenže v 60. letech klub začal strádat. V sezóně 1960/61 se Blackpool zachránil jen o bod na úkor Newcastlu. Dále se umisťoval stabilně v druhé desítce až v roce 1967 skončil jasně poslední a sestoupil. Brzy se vrátil zpět, bylo to ale pouze na sezónu 1970/71, kdy opět skončil s jedenáctibodovým mankem na záchranu poslední.

Nastal úpadek a Blackpool se potácel po roce 1978 již ve třetí lize. Poté se dlouho pohyboval mezi třetí a čtvrtou soutěží. Až v roce 1992 se vrátil do druhé, jenže po osmi letech opět sestoupil a vrátil se až v roce 2007, když si zajistil postup z play off.

Stejnou cestou se vrátil dokonce zpět do soutěže nejvyšší - Premier League, když si v semifinále poradil s Nottinghamem Forest a ve finálovém zápase hraném ve Wembley s Cardiffem 3:2.

V Premier League si Blackpool nevedl ze začátku vůbec špatně, poté ale vyhrál z poledních 18 zápasů pouhé dva. V sezóně si připsal dva skalpy Liverpoolu a domácí porážku Tottenhamu. Po porážce od Manchesteru United 2:4 v posledním kole sestoupil z 19. místa s bodovým odstupem na již zachraňující se Wolverhampton.

O rok později usiloval Blackpool o okamžitý návrat až ve finále play off, kde ale podlehl West Hamu 1:2. Tato porážka byla však jen předzvěstí následného výsledkového propadu. Následující ročník zakončovali blackpoolští na 15. místě a sezónu 2013/14 dokonce na 20. místě. To se zachránili o pouhé dva body před Doncasterem a potýkali se především s mizernou útočnou fází po zimním odchodu Toma Ince do Crystal Palace - autora 18 gólů z předešlého ročníku.

Do sezóny 2014/15 hrál klub druhou nejvyšší ligu EFL Championship, kam sestoupil spolu s týmy Birmingham City a West Ham United v roce 2011.

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1952/53
 EFL Trophy ( 2× )
 2001/02, 2003/04
 Anglo-Italian Cup ( 1× )
 1971
 Football League War Cup ( 1× )
 1943
 Lancashire Senior Cup ( 7× )
 1935/36, 1936/37, 1941/42, 1953/54, 1993/94, 1994/95, 1995/96

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1952/53
 EFL Cup
 Semifinále: 1961/62
 EFL Trophy
 Vítěz: 2001/02, 2003/04

Významní hráči 
 Stan Mortensen (1941–1955)
 Stanley Matthews (1947–1961)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1896: Lancashire League
 1896–1899: Football League Second Division
 1899–1900: Lancashire League
 1900–1930: Football League Second Division
 1930–1933: Football League First Division
 1933–1937: Football League Second Division
 1937–1967: Football League First Division
 1967–1970: Football League Second Division
 1970–1971: Football League First Division
 1971–1978: Football League Second Division
 1978–1981: Football League Third Division
 1981–1985: Football League Fourth Division
 1985–1990: Football League Third Division
 1990–1992: Football League Fourth Division
 1992–2000: Football League Second Division
 2000–2001: Football League Third Division
 2001–2004: Football League Second Division
 2004–2007: Football League One
 2007–2010: Football League Championship
 2010–2011: Premier League
 2011–2015: Football League Championship
 2015–2016: Football League One
 2016–2017: English Football League Two
 2017– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
  
 Seasiders Podcast – Blackpool FC fans podcast 
 BBC Sport:
 Rozpis zápasů  
 Výsledky  
 Tabulka  
 Statistika 
 Blackpool Rivals 
 Blackpool na VitalFootball 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1887
Sport v Lancashiru